Дмитрий Васильевич Баженов (22 августа 1942 года в с. Саюкино Платоновского района Тамбовской области) — советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии человека, проректор по работе с иностранными учащимися и международным связям, заведующий кафедрой анатомии ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», член-корреспондент Российской академии наук.

Биография 
В 1970 году выпустился с лечебного факультета Калининского государственного медицинского института. Спустя три года стал преподавателем Тверской государственной медицинской академии, становится ассистентом, потом старшим преподавателем, доцентом и профессором. С 1997 года был включен в список членов Российской академии естественных наук. В 1988 году являлся заведующим кафедры анатомии человека, затем деканом по работе с иностранными учащимися. В 1989 году получает звание доктора медицинскоих наук, в 1990 году стал профессором и проректором по работе с иностранными учащимися и международным связям. В 2004 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук.

Награды и звания 
 Знак «Отличник здравоохранения СССР»
 Орден «Знак Почета»
 Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации
 Медаль МЧС РФ «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций»
 Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
 Орден республики Перу «За заслуги и выдающуюся деятельность с титулом Командора»

Примечания